Red Tarn ist der Name folgender Seen im Lake District, Cumbria, England:

 Red Tarn (Helvellyn), an der Ostflanke des Helvellyn
 Red Tarn (Langdale), am Langdale Tal